Alme eller Almè kan syfta på:
 Almè, kommun, Lombardiet, Italien
 Joel Alme (1980–), en svensk musiker, sångare och låtskrivare